ADZ peut faire référence à :
 Amiga Disk File Zipped, un format de fichier informatique Amiga ;
 .